Les Gracillariidae forment une famille d'insectes de l'ordre des lépidoptères (papillons) et la principale famille de Mineuses.

Taxinomie 
La famille des Gracillariidae compte environ  espèces. En 2016, une révision de la phylogénie des Gracillariidae les regroupe désormais en huit sous-familles :
 Acrocercopinae Kawahara & Ohshima, 2016
 Gracillariinae Stainton, 1854
 Lithocolletinae Stainton, 1854
 Marmarinae Kawahara & Ohshima, 2016
 Oecophyllembiinae Réal & Balachowsky, 1966
 Ornixolinae Kuznetzov & Baryshnikova, 2001
 Parornichinae Kawahara & Ohshima, 2016
 Phyllocnistinae Herrich-Schäffer, 1857

Espèces d'importance économique 
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856 - mineuse des agrumes
 Conopomorpha cramerella (Snellen, 1904) - teigne javanaise du cacaoyer ou foreur de cabosses
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 - mineuse du marronnier

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 

 
Famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1854